Il singolare dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2000 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Evgenij Kafel'nikov era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Tim Henman.

Cédric Pioline ha battuto in finale 6–7(3), 6–4, 7–6(4), Tim Henman.

Teste di serie

  Evgenij Kafel'nikov (semifinali)
  Nicolas Kiefer (quarti)
  Magnus Norman (quarti)
  Nicolás Lapentti (primo turno)

  Tim Henman (finale)
  Thomas Enqvist (primo turno)
  Greg Rusedski (quarti)
  Cédric Pioline (campione)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2000
ATP Tour 2000